Química: or, element químic de la taula periòdica de nombre atòmic 79
 Mineralogia: or natiu, mineral trobat a la natura
 Òptica: or (color), color que agafa el seu nom del metall del mateix nom
 Heràldica: or (heràldica), esmalt daurat usat en heràldica
 Or, Antic nom de l'istme de Perekop, que uneix la península de Crimea a Europa.
 Informàtica: Porta OR, circuit digital que representa la disjunció lògica
 Música: O-ERRA, grup de música de Manacor